Дом Воробьёва — может означать:

 Доходный дом Воробьёва во Владикавказе;
 Особняк Воробьёва во Владикавказе;
 Дом купца Воробьёва в Выборге;
 Усадьба купца Воробьёва в Каменске-Уральском.